Lastours steht für:

 Lastours, französische Gemeinde im Département Aude
 Rilhac-Lastours, französische Gemeinde im Département Haute-Vienne
 Châteaux de Lastours, vier Burgruinen in den Ausläufern der Montagne Noire

Lastours ist der Familienname folgender Personen:

 Élie de Lastours (1874–1932), französischer Tennisspieler und Fechter